

Pessoas
 Michael Proctor

Localidades 

 Proctor (Minnesota)

Outros
Proctor (cratera lunar)
Proctor (cratera marciana)
Ensaio de compactação Proctor

Veja também
Proctoria

Desambiguação